Stary cmentarz żydowski w Piaskach
 Nowy cmentarz żydowski w Piaskach